O termo Igreja de Nossa Senhora da Estrela pode referir-se a:

Em Portugal 
 Igreja de Nossa Senhora da Estrela, na freguesia de Póvoa de São Miguel, concelho de Moura, distrito de Beja
 Igreja de Nossa Senhora da Estrela, em Ribeira Grande, Ilha de São Miguel,Açores
 Convento de Nossa Senhora da Estrela, Marvão, Portugal
 Basílica da Estrela, Lisboa

Desambiguação